

Personnalités
 David Unwin, paléontologue
 Raymond Unwin (1863–1940), urbaniste anglais
 Rayner Unwin (1925–2000), fils de l'éditeur Stanley Unwin
 Stanley Unwin (1884–1968), éditeur britannique